Кроватка. Ru (krovatka.ru) — российский интернет-чат для общения, созданный Артёмом Подстрешным в 1996 году. В 2003 году чат признавался одним из крупнейших WWW-чатов.

По состоянию на 2022 год чат закрыт, на главной странице отображается надпись «это было лучшее время». Исследователи Интернета используют для описания чата эпитеты «культовый» и «легендарный», чат упоминается во множестве печатных пособий по пользованию Интернетом, выходивших в 2000-х годах.

Описание 

Кроватка.Ru являлся одним из самых первых российских чатов для общения. Вначале в нём присутствовали 25 каналов (иногда называемых комнатами), в числе которых «Знакомства», «Любовь», «Кому за 30», «Искусство», «Компьютеры» и много других. Для тех, кто предпочитал общаться на английском языке, существовала комната «English».

На сайте действовала строгая модерация, те пользователи, которые вели себя недопустимо хамским образом, были незамедлительно заблокированы. Хотя стоит заметить, что на сайте присутствовал канал «Свобода», в котором отсутствовали любые правила поведения.

В чате имелись приваты, личные сообщения, которые видны только собеседнику, а если собеседник утомит своим занудством, его можно убрать в личный игнор, в этом случае его сообщения не будут отображаться во фрейме.

На сайте когда-то действовал форум, однако потом был отключен. WAP-версия чата удалена. Имелась фотогалерея, почта, поиск по анкетам.

Чат обладал уникальными для своего времени функциями, многие из которых ранее не встречались в чатах Рунета и впервые были внедрены в Кроватке. Это такие функции как проверка сообщений на нецензурную лексику (антимат, он же матотестер), рейтинг пользователя (опыт), тотальный игнор. Последний представлял собой способ коллективного модерирования, когда участники чата голосуют за помещение пользователя, доставляющего неудобства, в список невидимых для всех.

Некоторые наиболее опытные пользователи чата утверждают, что Кроватка первая среди российских чатов ввела для зарегистрированных пользователей анкеты с расширенным функционалом, таким как фотогалерея, отправка личных сообщений.

С сентября 2020 года действует фанатская копия, доступная по адресу koika.su. Чат сохранил прежние стилистические и дизайнерские решения, без брендинга, но использует полностью новый код серверной и клиентской части. Воссоздан почти весь функционал. В чат периодически заходят самые опытные пользователи старой Кроватки, со стажем 20 и более лет.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Кроватка. Ru
 Сайт чата Кроватка в новом дизайне. Fun
 Койка — фанатская копия чата Кроватка

Статистика и анализ 
 Кроватка. Ru в Яндекс. Каталог
 Кроватка. Ru в Dmoz
 Кроватка. Ru в рейтинге @mail.ru

См. также 
 История Рунета
 История Интернета

Рунет
Сетевое общение
Сайты, появившиеся в 1996 году
Сайты России